Северин Святослав Иванович — главный архитектор Сталино (теперь Донецк) в 1949—1951 годах.

Сменил В. Е. Шалашова на должности главного архитектора города, согласно приказу Управления по делам архитектуре при Совете Министров УССР от 17 мая 1949 года. 10 июня приступил к работе согласно решению исполкома Сталинского Совета депутатов трудящихся. Во время работы Северина главным архитектором Сталино начали восстанавливать корпуса донецкого медицинского института, и строить донецкую областную библиотеку имени Крупской, были построены корпуса научно-исследовательского угольного института (ДонУГИ), Донецкого научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ДНИИТО) ДонГМУ им. М.Горького, универмаги в Киевском (на Ветке), Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, студенческое общежитие педагогического института по улице Челюскинцев. Также был введён в эксплуатацию стадион «Шахтёр». 20 января 1951 года был назначен новый главный архитектор города — А. В. Лукьянов.

Примечания

Библиография 
 Кишкань В. П., Северин С. И. Градостроительное развитие Донецка.— Строительство и архитектура, 1978, № 7, с. 1 — 7.
 Северин С. И. Индустриальный Донецк — социалистический город-сад.— Архитектура СССР, 1979, № 5, с. 6-10.
 Северин, С. И. Донецк. Второе рождение / С. И. Северин // Строительство и архитектура. — 1985. — № 5.
 Северин С. И. Комплексное озеленение в благоустройстве городов.— Киев: Будивельник, 1975.— 231 с.
 Родичкин И. Д., Салатич А. К.. Северин С. И.. Озеленение городов, К., 1966
 Северин, С. И. Дифференцированные нормы озеленения городов Украинской ССР / С. И. Северин, А. К. Салатич // Градостроительство. Ландшафтная архитектура.- Киев: Будівельник, 1969. С.7-19.

Персоналии по алфавиту
Главные архитекторы Донецка